Čaplygin může být:

 Čaplygin (město) – město v Lipecké oblasti v Ruské federaci
 Sergej Alexejevič Čaplygin (1869–1942) – ruský a sovětský fyzik a matematik
 Jurij Alexandrovič Čaplygin (* 1951) – ruský fyzik